Gminy w USA:
 Nineveh (ang. Nineveh Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Johnson
 Nineveh (ang. Nineveh Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Adair
 Nineveh (ang. Nineveh Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln